Fredrik Vilhelm av Sachsen kan syfta på:

* 
 Fredrik Vilhelm av Sachsen-Weimar (1603–1619), prins av Sachsen-Weimar